Si Maha Phot (în ) este un district (Amphoe) din provincia Prachinburi, Thailanda, cu o populație de 58.835 de locuitori și o suprafață de 407,1 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 sub-districts (tambon), care sunt subdivizate în 91 de sate (muban).

Amphoe în provincia Prachinburi